En guàrdia! és un programa de Catalunya Ràdio dirigit i presentat per Enric Calpena. Repassa, amb un convidat, temes relacionats amb la història de Catalunya o la Universal.
Els seus historiadors col·laboradors habituals han estat Oriol Junqueras i Josep Maria Solé i Sabaté. Es va estrenar l'any 2001 i ja porta 16 temporades amb més de 600 programes emesos.

Durant aquests anys, ha guanyat diferents premis. L'any 2013 va obtenir el Premi Males Pràctiques en Comunicació no Sexista que atorga l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

A continuació s'ofereix un llistat de totes les temporades emeses, amb informació de cadascun dels programes, i el seu respectiu enllaç on ser escoltat o descarregat des de la pàgina web oficial. S'ha de tenir present que la numeració estrictament cronològica d'emissió utilitzada per llistar els programes en aquest article, no sempre es correspon amb el número de cada programa indicat a la web, per diverses raons. La numeració usada a la pàgina web del programa es fa servir doncs en la columna "Web", per clarificar malentesos.

Temporades

Primera temporada

Segona temporada

Tercera temporada

Quarta temporada

Cinquena temporada

Sisena temporada

Setena temporada

Vuitena temporada

Novena temporada

Desena temporada

Onzena temporada

Dotzena temporada

Tretzena temporada

Catorzena temporada

Quinzena temporada

Setzena temporada

Referències

Enllaços externs 
 En guàrdia!

Programes de ràdio de Catalunya Ràdio